Борис Колкер: Колкер, Борис Григорьевич (род. 1939) — советский и американский эсперантолог, преподаватель языков и переводчик.
 Колкер, Борис Михайлович (1921—?) — молдавский советский историк, доктор исторических наук.